Angrod is een personage in de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien. Zijn naam is Sindarijns voor ijzeren machtige. Hij is een Noldorijnse Elf.

Aegnor is geboren in Valinor als de tweede zoon van Finarfin. Hij gaat met de meeste Noldor mee naar Beleriand na de diefstal van de Silmarillen, hoewel zijn vader onderweg besluit terug te keren.

In de Silmarillion werd Orodreth als broer van Angrod opgevoerd. Christopher Tolkien heeft later aangegeven dat dit een fout van hem was en dat Orodreth de zoon van Angrod zou moeten zijn.

Met zijn broer Aegnor verdedigt hij Dorthonion tegen de legers van Morgoth als vazal van zijn broer Finrod Felagund, die koning is van Nargothrond en de uitgestrekte landen eromheen. Dorthonion ligt van alle Elfenlanden het dichtst bij Morgoths fort Angband, maar is dunbevolkt en hooggelegen, zodat de kans op een aanval op Dorthonion klein geacht wordt. Angrod en Aegnor worden gedood tijdens de Dagor Bragollach.

Het Huis van Finarfin 

Noldo
Teleri